Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nenad Zimonjić che ha battuto in finale Jan Hernych 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Jérôme Golmard (secondo turno)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Nicolas Thomann (secondo turno)

 Attila Sávolt (primo turno)
 Jan Vacek (primo turno)
 Oliver Gross (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2001